Apple Music Festival (до 2015 года — iTunes Festival) — музыкальный фестиваль, проводимый ежегодно с 2007 года при поддержке американской корпорации Apple.

Билеты распространяются в Великобритании через специальные локальные розыгрыши при поддержке партнёров. В течение всего фестиваля Apple осуществляет бесплатную онлайн-трансляцию всех концертов в прямом эфире. Следить за ходом мероприятия можно с помощью iTunes на компьютерах, мобильных устройствах iPhone, iPad, iPod Touch, а также на приставке Apple TV.

В Лондоне Apple Music Festival стал ежегодной традицией — мероприятие регулярно проходит в сентябре в арт-центре The Roundhouse. До 2011 года мероприятие проходило ежегодно в июле.

В марте 2014 года фестиваль дебютировал в США. В течение пяти дней выступления проходили в Moody Theater, во время другого масштабного фестиваля — South by Southwest (SXSW), в городе Остине, штат Техас.

В августе 2015 года iTunes Festival был переименован в Apple Music Festival в связи с запуском потокового музыкального сервиса Apple Music. Также фестиваль был сокращён с 30 дней проведения до 10.

2007 
Зал в Institute of Contemporary Arts.

 Мика
 Travis
 Groove Armada
 Kasabian
 Stereophonics
 The Maccabees
 Athlete
 Amy Winehouse
 Ludovico Einaudi
 Crowded House
 Jamie Woon
 Beverly Knight
 Paolo Nutini
 Editors
 The Pigeon Detectives
 Scott Matthews

 Имоджен Хип
 Jack Peñate
 David Ford
 Black Rebel Motorcycle Club
 Athlete
 Ben's Brother
 Elisa
 The Hoosiers
 Cherry Ghost
 Remi Nicole
 The Coral
 The Go! Team
 Air Traffic
 Nine Black Alps
 Just Jack

 Terra Naomi
 Raul Midón
 Kano
 The Bumble Strips
 Aqualung
 Mutya Buena
 Beverly Knight
 GoodBooks
 Leon Jean-Marie
 Wir sind Helden
 Jamie Scott & The Town
 Tiny Dancers
 Goldspot
 The Bad Plus
 Leash

2008 

Был проведён в KOKO, Camden Town.

 N*E*R*D + Kenna + Chester French
 Paul Weller + Glasvegas
 Hadouken + Does It Offend You, Yeah?
 The Feeling + Gabriella Cilmi
 Roots Manuva + Sway
 Elliot Minor (EP) + Kids In Glass Houses
 The Black Kids + Foals
 Lightspeed Champion + Pete & The Pirates
 The Ting Tings + Florence & The Machine
 Jamie Lidell + Yelle + Laura Izibor

 The Script + Sam Beeton
 James Blunt + Beth Rowley
 John Legend
 Death Cab For Cutie + I Was A Cub Scout
 The Zutons + Red Light Company
 CSS + Alphabeat
 Guillemots + Lykke Li
 Feeder + Infadels
 Neil Cowley Trio + Portico Quartet

 Sam Sparro + Annie
 Suzanne Vega + Seth Lakeman
 The Script + Sam Beeton
 McFly
 Taio Cruz + Jay Sean
 Chaka Khan
 Royworld + Tom Baxter
 Pendulum + INME
 The Ahn Trio + Hayley Westenra
 The Pretenders

2009 
Был проведён в The Roundhouse, Camden Town.

 Jamie T + Slow Club
 Fightstar + Young Guns
 Jack Penate + Golden Silvers
 Flo Rida + Ironik
 Snow Patrol + Silversun Pickups + Animal Kingdom
 Franz Ferdinand + Passion Pit
 Mr Hudson w/ Kanye West + Kid Cudi + Kid British
 David Guetta w/ Kelly Rowland
 Paolo Nutini + Marina and the Diamonds

 La Roux + Dan Black
 Newton Faulkner + Raygun
 Placebo + General Fiasco
 Friendly Fires + Magistrates
 Simple Minds
 Noisettes + Skint & Demoralised
 Calvin Harris + Miike Snow
 Bat For Lashes
 Bloc Party + Delphic + The Invisible
 Oasis + The Enemy

 Kasabian + Twisted Wheel
 Graham Coxon + Esser
 a-ha + Reamonn
 Stephen Fry + Mumford & Sons + The Temper Trap
 Madeleine Peyroux + Imelda May
 The Saturdays + Sophie Ellis Bextor + Girls Can't Catch
 Amadou and Mariam + Charlie Winston
 Simian Mobile Disco + Gold Panda
 The Hoosiers + Steve Appleton
 MIKA + Erik Hassle

2010 
Был проведён в The Roundhouse, Camden Town

 Scissor Sisters + The Drums
 Tony Bennett + Antonia Bennett
 Ozzy Osbourne + The Sword
 Foals + Two Door Cinema Club
 N-Dubz + Example
 Kate Nash + Peggy Sue
 Paloma Faith + Alan Pownall
 Ellie Goulding + Delta Maid
 Mumford & Sons + Laura Marling + The Dharohar Project
 The National + Stornoway

 Keane + We Are Scientists
 The XX + Wild Beasts
 Florence + The Machine + Lauren Pritchard
 Faithless + Chew Lips
 Rolando Villazón + Milos Karadaglic
 Amy Macdonald + Tiffany Page
 Underworld + Kele
 Bombay Bicycle Club + Stephen Fry + Everything Everything
 The Futureheads + Frank Turner
 Pixie Lott + Rachel Furner

 The Courteeners + Chapel Club + The Cheek
 Goldfrapp + Marina and the Diamonds
 Defected In The House live
 Foreigner + Europe
 Plan B + Tinie Tempah
 Chipmunk + Daisy Dares You
 Scouting For Girls + Diana Vickers (EP)
 The Hoosiers + Diagram of the Heart
 Phoenix + James Yuill
 Biffy Clyro + Pulled Apart By Horses

2011 
Был проведён в The Roundhouse, Camden Town

 Paul Simon
 Seasick Steve + Smoke Fairies
 Manic Street Preachers + Dry The River + Ramona + Ukulele for Dummies
 Linkin Park + Neon Trees
 Beady Eye + Gwyneth Paltrow
 Arctic Monkeys (EP) + Miles Kane
 Adele (EP) + Michael Kiwanuka
 Bruno Mars + Ed Sheeran
 My Chemical Romance (EP) + Evaline
 Glasvegas + Cat's Eyes + Beatsteaks

 Foo Fighters + Jimmy Eat World (EP)
 The Script + Loick Essien
 White Lies + The Naked and Famous + Alice Gold
 Friendly Fires + SBTRKT
 Hard-Fi + David Nicholls
 The Wombats + All The Young
 Raphael Saadiq + Bluey Robinson + Selah Sue + Medi
 Rumer + Caitlin Rose + Mark Radcliffe
 Katy B + Jamie Woon
 The Wanted + Dionne Bromfield + Encore

 Swedish House Mafia + Alex Metric
 Coldplay + The Pierces
 Mogwai + Errors
 Noah and the Whale + Fixers
 Lang Lang + 2CELLOS
 Magnetic Man + Alex Clare
 Example + Wretch 32 + Yasmin
 Chase & Status + Nero
 Kasabian (EP) + PENGu!NS
 James Morrison + Benjamin Francis Leftwich
 Moby + Silver Apples

2012 
Был проведён в The Roundhouse, Camden Town

 Usher + Miguel
 Ed Sheeran + Charli XCX + Rudimental
 Olly Murs + The Milk
 Plan B + Delilah + Ryan Keen
 Emeli Sandé + Bastille + Gabrielle Aplin
 JLS + Conor Maynard
 Elbow + Bat for Lashes
 Джек Уайт + Band of Horses
 deadmau5 + Foreign Beggars
 Нора Джонс + Бет Ортон
 The Killers + Jake Bugg

 Noel Gallagher's High Flying Birds + The Soundtrack of Our Lives
 P!nk + Walk the Moon
 Labrinth + Josh Kumra
 David Guetta + Calvin Harris
 Rebecca Ferguson + Laura Mvula
 Example + DJ Fresh + Hadouken!
 Andrea Bocelli + Laura Wright + CARisMA
 Matchbox Twenty + OneRepublic
 One Direction + Angel

 Jessie J + Lonsdale Boys Club
 Biffy Clyro + Frightened Rabbit
 Robert Glasper + José James
 Mumford & Sons + Willy Mason
 Lana Del Rey + Benjamin Francis Leftwich
 Ellie Goulding + Haim (EP)
 Madness + Reverend and The Makers
 Alicia Keys + Lianne La Havas
 Hot Chip + Kindness
 Muse

2013 
Зал в The Roundhouse, Camden Town.

 1 сентября: Lady Gaga + DJ White Shadow (opening for Lady Gaga)
 2 сентября: Sigur Rós + Poliça
 3 сентября: The Lumineers + PHOX
 4 сентября: Paramore + Fenech-Soler
 5 сентября: Rizzle Kicks + Eliza Doolittle
 6 сентября: Queens of the Stone Age + Palma Violets
 7 сентября: концерт отменён
 8 сентября: Bastille + The 1975
 9 сентября: Arctic Monkeys + Drenge
 10 сентября: Jake Bugg + Valerie June

 11 сентября: Kings of Leon + Jimmy Eat World
 12 сентября: Elton John + Tom Odell
 13 сентября: Avicii + Henrik B
 14 сентября: Chic + Janelle Monáe
 15 сентября: Vampire Weekend + The Olms
 16 сентября: Jack Johnson + Bahamas
 17 сентября: Ludovico Einaudi + Agnes Obel
 18 сентября: Thirty Seconds to Mars + The Family Rain
 19 сентября: Kendrick Lamar + Schoolboy Q
 20 сентября: Primal Scream + Skinny Girl Diet

 21 сентября: HAIM + Gabrielle Aplin + Bipolar Sunshine + Dan Croll
 22 сентября: Ellie Goulding + Laura Welsh
 23 сентября: Jessie J + Lawson
 24 сентября: Robin Thicke + Aloe Blacc
 25 сентября: Pixies + NO CEREMONY///
 26 сентября: Tinie Tempah + Naughty Boy
 27 сентября: Dizzee Rascal + Jessie J
 28 сентября: John Legend + Tamar Braxton
 29 сентября: Justin Timberlake + Mikky Ekko
 30 сентября: Katy Perry + Iggy Azalea + Icona Pop

2014: Остин 
19 февраля 2014 Apple объявила, что iTunes Festival впервые пройдёт в США. Фестиваль проходил пять дней, с 11 по 15 марта, в рамках South by Southwest. Место проведения — Moody Theater, город Остин, штат Техас.
 11 марта: Coldplay + Imagine Dragons + London Grammar
 12 марта: Kendrick Lamar + ScHoolboy Q + Isaiah Rashad
 13 марта: Soundgarden + Band of Skulls + Capital Cities
 14 марта: Pitbull + ZEDD + G.R.L.
 15 марта: Keith Urban + Willie Nelson + Mickey Guyton

2014: Лондон 
Состоялись выступления следующих исполнителей:

 1 сентября: deadmau5, Friend Within, :en:Kate Simko & London Electronic Orchestra
 2 сентября: Beck, Jenny Lewis
 3 сентября: David Guetta, :en:Robin Schulz, Clean Bandit
 4 сентября: 5SOS, :en:Charlie Simpson
 5 сентября: Kasabian
 6 сентября: Tony Bennett, Imelda May
 7 сентября: Calvin Harris, :en:Kiesza
 8 сентября: Robert Plant, Luke Sital-Singh
 9 сентября: Sam Smith, SOHN
 10 сентября: Pharrell Williams, Jungle

 11 сентября: Maroon 5, Matthew Koma, Nick Gardner
 12 сентября: Elbow, Nick Mulvey
 13 сентября: Paolo Nutini, Rae Morris
 14 сентября: David Gray, Lisa Hannigan
 15 сентября: The Script, Foxes
 16 сентября: Blondie, Chrissie Hynde
 17 сентября: Gregory Porter, Eric Whitacre
 18 сентября: Jessie Ware, Little Dragon
 19 сентября: SBTRKT, Jamie xx
 20 сентября: Rudimental, Jess Glynne

 21 сентября: Ryan Adams, First Aid Kit
 22 сентября: Jessie J, James Bay
 23 сентября: Placebo, The Mirror Trap
 24 сентября: Ben Howard, Hozier
 25 сентября: Mary J. Bilge, Gordon City
 26 сентября: Lenny Kravitz, Wolf Alice
 27 сентября: Kylie Minogue, MNEK
 28 сентября: Nicola Benedetti, Milos, Alison Balsom
 29 сентября: Ed Sheeran, Foy Vance
 30 сентября: Placido Domingo, Khatia Buniatishvili

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130921185335/http://www.itunesfestival.com/ru/ - официальный ресурс фестиваля
 https://twitter.com/itunesfestival - твиттер лента фестиваля
 Скачать приложение для просмотра концертов фестиваля на iPhone, iPad, iPad mini, iPod Touch

Примечания 

Apple
iTunes
Фестивали, появившиеся в 2007 году
Музыкальные фестивали Великобритании
Музыкальные фестивали США